KVS steht als Abkürzung für:

 Karnaugh-Veitch-Symmetrie, siehe Karnaugh-Veitch-Diagramm
 KEVAG Verkehrs-Service GmbH, eine Tochtergesellschaft der Koblenzer Elektrizitätswerk und Verkehrs-AG
 Kreisverkehrsbetriebe Saarlouis
 Kunststoff-Verband Schweiz, heutige Kunststoff.swiss
 SA KVS, ehemaliger französischer Automobilhersteller

Abkürzung